Les dades més destacades de la temporada 1926-1927 del Futbol Club Barcelona són les següents:

Fets destacats 
Amb l'arribada de Jack Domby i posteriorment de Romà Forns, el primer entrenador català de la història del club, el Barcelona s'imposa en el Campionat de Catalunya, en el qual tan sols va perdre un partit, al camp de l'Europa, a la darrera jornada. En la Copa, l'Arenas de Guecho va eliminar el Barcelona en semifinals.

 24 de setembre de 1926: S'estrena la gespa a l'estadi de Les Corts, en un partit contra el Wiener AC en el qual els blaugranes van guanyar per 4-2.
 5 de juliol de 1927: Partit homenatge a Alcantara, que es retirava del futbol per dedicar-se als seus estudis de medicina.

Plantilla

Classificació

Resultats

Referències 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1926 a Catalunya
Competicions esportives del 1927 a Catalunya